Fiat Lux (lat. ‚Es werde Licht!‘) ist ein Zitat aus der Schöpfungsgeschichte (1. Buch Mose)

Es steht auch für: 
 Fiat Lux, Motto der University of California, Berkeley
 Fiat Lux (neureligiöse Bewegung), neureligiöse Bewegung
 Fiat Lux (Band), englische New-Wave-Band
 Fiat Lux, Lied der Band Saltatio Mortis
 Fiat Lux (Großorient Loge), niederländische Loge im Orient Leuwaarden

Siehe auch:
 Lux